TAIF kan betyda:

staden Taif i Saudiarabien
den svenska idrottsföreningen Tingsryds AIF
den svenska idrottsföreningen Tranås AIF
den svenska idrottsföreningen Tväråselets AIF